Антипово — название населённых пунктов в России:

 Антипово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Антипово — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Антипово — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Антипово — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Антипово — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Антипово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Антипово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Антипово — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Антипово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Антипово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

См. также 
 Антипов
 Антипино